Sforza di Santa Fiora ist der Familienname folgender Personen:

 Costanza Sforza di Santa Fiora (1558–1617), italienische Adelige
 Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora (1518–1564), italienischer Adeliger und Kardinal